Vielleicht steht für:
 eine Wahrscheinlichkeitsstufe, siehe Verbale Rating-Skala
 Tatort: Vielleicht, TV-Krimi aus dem Jahr 2014
 Vielleicht?, Lied von Jose Alvarez-Brill
 Vielleicht (Lied), Lied des deutschen DJ-Duos Gestört aber GeiL

Siehe auch:
 Vielleicht, vielleicht auch nicht